Лувен:

 Лёвен — главный город провинции Фламандский Брабант, один из университетских центров Бельгии.
 Лувен — средневековое графство, располагавшееся на территории современной Бельгии в регионе Фландрия
 Лувен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден